Dinastija, naziv za članove iste obitelji koja vlada u nasljednom pravu
 Dinastija (TV serija), američka TV serija, jedna od najpoznatijih sapunica 1980-ih godina 
 Dinastija (pjesma), pjesma Rokera s Moravu posvećena TV seriji